Bremke ist der Name folgender Fließgewässer:
 Bremke (Bewer), rechter Zufluss der Bewer nach Deitersen (Dassel), Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Bremke (Ilme), Zufluss der Ilme nach Dassel, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Bremke (Oder), rechter Zufluss der Oder nach Scharzfeld, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Bremke (Repe), rechter Zufluss der Repe nach Helden (Attendorn), Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Bremke (Ruhr), rechter Zufluss der Ruhr vor Freienohl (Meschede), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Bremke (Settmecke), linker Zufluss der Settmecke vor Sundern, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Bremke (Warme Bode), linker Zufluss der Warmen Bode nach Braunlage, Landkreis Goslar, Niedersachsen

Bremke ist der Name folgender Ortsteile:
 Bremke (Eslohe), Ortsteil von Eslohe im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Bremke (Extertal), Ortsteil von Extertal im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Bremke (Gleichen), Ortsteil von Gleichen im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Bremke (Halle), Ortsteil von Halle im Weserbergland im Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Oettern-Bremke, Ortsteil von Detmold im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen

Bremke ist der Name folgender Personen:

 Karsten Bremke (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Horst-Wolfgang Bremke, deutscher Rundfunkmoderator (NDR Talk Show), Journalist und Ehemann von Eva Herman

Siehe auch:
 Bremkebach (Hönne)
 Bremkebach (Hunte)
 Bremke Bach
 Bremkerbach
 Bremker Bach (Ennepe)
 Bremker Bach (Esselbach)
 Bremker Bach (Exter)
 Lutterbremke